Brunette (bier), een Belgisch bier
Bruin haar, een haarkleur
The Brunettes, een popgroep uit Nieuw-Zeeland

Mensen 
Andrew Brunette, Canadees ijshockeyspeler
Justin Brunette, Amerikaans honkballer
Tommy Brunette, een bandlid van de band Towers of London